Olga de Castro González (Granada,1972), ilustradora y autora de cómics española. Principalmente ilustradora de libros infantiles y juveniles para diversas editoriales.

Biografía 
Olga de Castro nació en la provincia de Granada del 1972.

Cursó estudios de Dibujo Publicitario en la Escuela de Artes aplicadas y Oficios artísticos de Granada. (1991-1994).

En esta etapa de la escuela de Arte y oficios, colaboro con ilustraciones para los fanzines, “La Guinda” y “Margaritas y Claveles” ambos en 1993.

Tras estos primeros años, trabajó como colorista principalmente para libros de texto, y otras publicaciones.

A mediados de la década de 2000 se dedicó exclusivamente a la ilustración y el diseño trabajando como diseñadora primero en Rondapop, 2006 -2009 (estudio de arte digital y por encargo en Granada), y luego más tarde, desde su estudio de casa desde donde realiza diversos trabajos de ilustración, desde ilustraciones para libros de infantil y juvenil a historietas publicadas en diversas revistas de cómics como guionista y dibujante  o carteles publicitarios o conmemorativos por encargo.

Trayectoria 
Su primer trabajo ilustrado para narrativa infantil y juvenil "La caja Mágica" de Mercedes Pinto 2009, más tarde realizó ilustraciones para diversos libros de las editoriales Anaya Infantil y Juvenil, Santillana.

Como autora de cómics ha realizado trabajos de historietista para la publicaciones de la revista-fanzine Hormigas ( autoedición colectiva) y publicado para La Resistencia, revista de cómics con varios autores Editorial Dibbuks con la serie Historias de la Luna.

Como ilustradora versátil también cuenta con otros trabajos realizados para el cine y el teatro, además de diversas exposiciones y talleres de cómics.

Publicaciones

Narrativa infantil y juvenil 

 La caja Mágica de Mercedes Pinto, 2009.
 Colección Clásicos a medida, La llamada de lo salvaje, de Jack London, (Anaya  Infantil y Juvenil, 2016).
 Colección El DUENDE VERDE, Carlota quiere leer de Miguel Ángel Oeste. (Anaya infantil y juvenil, 2020)
 Colección El DUENDE VERDE, Sofía, la hormiga sin antenas de Miguel Ángel Oeste.(Anaya infantil y juvenil, 2022)

Libros de texto 
Libros de texto, Cuatro en raya, Unidades didácticas integradas, Santillana, 2018). con Chema García

Otros 

 Colaboradora en Usted no es una persona normal, de Borja Crespo (Ediciones de Autoengaño, varios autores 2015).
 ORO NEGRO, 25 años sin Tino Casal”, (varios autores  2015).

Como autora de Cómics 

 Revista-fanzine Hormigas
 La Resistencia, Editorial Dibbuks
 Herstóricas Pioneras. Juego de cartas (Edita Herstóricas y el Colectivo Autoras de Cómic. 2018)

Cine y Teatro 

 Colorista de fondos en el largometraje de animación “Buñuel en  el Laberinto de las Tortugas” (trabajo realizado entre 2017 y 2018).
 Desarrollo de ilustraciones para la escenografía de la función teatral “El gigante que quería ser pequeño” (Samarkanda Teatro, 2017) con Chema García
 Desarrollo conceptual, dirección de arte. "Pandilla VHS" Proyecto Transmedia.
 (WIP) THE GLOW Animation Studio, 2020. Dirección de Arte junto a Chema García en Operación Frankenstein
 Background en Rokyn Animation para la serie de Animación Pobre Diablo.(2022)

Exposiciones 

 ...y se escribe Spirou, exposición colectiva 2016.
 Mad Max World/an Apocalyptic comic Tribute,  Sitges Festival internacional de Cine Fantástico de Cataluña 2019.
 Ink of Dracula - A Comic Tribute, Festival de Sitges y Semana de  Cine Fantástico de Terror de San Sebastián 2017.

Notas

Enlaces externos 

 Blog Olga de Castro
 La Caja Mágica
 La Llamada de lo Salvaje Anaya Infantil y Juvenil
 Carlota quiere leer  Anaya Infantil y Juvenil
 Usted no es una persona Normal de Borja Crespo
 ORO NEGRO, 25 años sin Tino Casal varios autores
 Animación Pandilla VHS Operación Frankenstein
 Pobre Diablo

Ilustradoras de España
Mujeres
Nacidos en 1972
Historietistas de España
Mujeres historietistas